Xie (chinois simplifié : 谢, chinois traditionnel 謝) peut faire référence à :

 Xie (-1996/-1980), empereur de la dynastie Xia,
 Xie Lingyun (385-433), poète chinois
 Xie Siyi (谢思埸) (né en 1996), plongeur chinois
 Xie Tiao (464-499), poète chinois

Homonymie de patronyme